Rörvik kan syfta på:

 Guövik, Guemåla och Rörvik – småort i Karlshamns kommun.
 Rörvik, Kungsbacka kommun – småort
Rörvik, Norrtälje kommun – småort
 Rörvik, Sävsjö kommun – tätort
 Rörviks naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun